Стукач — людина, що надає привілейовану або секретну інформацію іншій людині або організації.

 «Стукач» — франко-італійський кінофільм 1962 року.
 «Стукач» — радянський художній фільм-драма 1988 року.
 «Стукачка» — кримінально-драматичний біографічний фільм 2010 року, спільного виробництва Німеччини, Канади і США.
 «Стукач» — американський драматичний бойовик 2013 року